Il planetario di Strasburgo è un planetario situato nella zona del Esplanade a Strasburgo, nel cuore del Osservatorio di Strasburgo al lato del giardino botanico dell'Università di Strasburgo. Fondato nel 1981 da Agnès Acker e inaugurato nel gennaio 1982, questo planetario fa parte di un sito astronomico professionale che contiene un grande telescopio di 487 mm, riparato sotto una cupola di 34 tonnellate.

Bibliografia 
 Agnès Acker, Le planétarium : un spectacle nouveau dans votre ville, Valblor, Strasbourg, 1991, 16 p.

Voci correlate
 Università di Strasburgo
 Osservatorio di Strasburgo

Collegamenti esterni 
 

Musei di Strasburgo
Musei scientifici della Francia
Strasburgo